Чемпіонат Андорри 2017–2018 — 23-й сезон чемпіонату Андорри з футболу. Стартував 17 вересня 2017 року. Титул вп'яте поспіль і вдванадцяте загалом став клуб Санта-Колома.

Регламент 
Чемпіонат проходить в два етапи. На першому всі учасники грають між собою у 3 кола (21 тур). Матчі «вдома» і «на виїзді» є символічними, бо всі поєдинки проходять на декількох стадіонах, не прив'язаних до клубів. Після завершення регулярного чемпіонату клуби буде розділені на дві групи. Ті, котрі посядуть місця з 1-го по 4-те будуть змагатися за чемпіонський титул та місця в єврокубках. Відповідно клуби які посядуть з 5-го по 8-е місце будуть боротися за право лишитися у Прімері. В результаті клуби який посяде 8 місце понижається в класі, а клуб який посяде 7 місце буде грати перехідні поєдинки з клубом який займе 2 місце в Сегунді.

Учасники 
За результатами минулого чемпіонату останнє місце зайняв клуб Женлай, його замінив переможець Сегунди - Інтер. У плей-оф за сумою двох матчів переможцем став Пенья Енкарнада до Сегунди вибув клуб Ордіно. 

Склад учасників:

Перший етап

Турнірна таблиця 

 

 

  

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця

Результати

Кваліфікаційний раунд

Турнірна таблиця

Результати

Лідери чемпіонату

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|17/24 травня 2018

|}

Примітки

Посилання 
 Сторінка асоціації на сайті УЄФА 
 Федерація Футболу Андорри 
 soccerway.com 

2017–2018
Андорра
Андорра